Стагнация (, от  — делаю неподвижным, останавливаю;  — стоячая вода):
 Стагнация (экономика) — застой в производстве, торговле и т. д. (см. Период застоя в СССР)
 В медицине — см. Венозный застой 
 Стагнация (экология) — застой, приводящий в водоёме к естественному дефициту кислорода.
 Стагнация (психология) — застой социального роста и культуры человека или массовое унижение социума (народа) вышестоящими руководителями (властью) — создаваемое искусственным путём.